Михаил Владимирович Ражин (род. 29 сентября 1984 ,Москва) — российский спортсмен, член сборной команды (с 2001 года), олимпийской сборной команды России по шорт-треку на Олимпиаде в Турине. Бронзовый призёр чемпионата Европы на дистанции 500 метров (2005, Турин).
 
Выступал за Москву, клуб ЭШВСМ «Москвич». Первый тренер — Петров Ю. Е., затем команда А. Минцев и Ю. Петров.
 
Родился и живёт в Москве.
 
Обучался в Коломенском государственном пединстиуте и Московском университете потребкооперации.

Примечания 

 
Конькобежцы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Конькобежцы России
Родившиеся 29 сентября
Родившиеся в 1984 году
Спортсмены Москвы